Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se puede referir a:
Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966 y vigente desde 1976;
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1989 y vigente desde 1991.